Йоханнес Фрёлингер (; род.  в Герольштайне, Рейнланд-Пфальц, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура "".

Достижения 

2006
 1-й  Тур Эльзаса
 1-й Трофей Чемпионов
 6-й Тур Гессена 
 6-й Майнфранкен-Тур 
 2008
 9-й Гран-при Триберг-им-Шварцвальда
 2009
 3-й Гран-при Триберг-им-Шварцвальда
 5-й Мемориал Чимурри
 2010
 7-й Кубок Японии
 10-й Трофео Инка
 2011
 6-й Тур Баварии

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Фрёлингер, Йоханнес на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Германии